Всеки играч получил червен картон автоматично пропуска следващият мач на страната му, независими дали е директен червен или втори жълт картон. След директен червен картон, ФИФА провежда изслушване и може наказанието може да се увеличи на повече от един мач. Ако наказанието се увеличи до края на Световното първенство (например ако играчът е получил червен картон в мач, в който отборът му отпада), трябва да бъде изпълнено на следващия международен мач.

Играчите също така получават наказание от един мач, ако получат два жълти картона в груповата фаза или във фазата на директните елиминации. Обаче, такъв вид наказание не продължава след Световното първенство.

Статистика 
 Общ брой жълти картони: 243 (от края на полуфинала Германия – Испания)
 Средно жълти картони на мач: 3.92 (от края на полуфинала Германия – Испания)
 Общ брой червени картони: 16 (от края на полуфинала Германия – Испания)
 Средно червени картони на мач: 0.26 (от края на полуфинала Уругвай – Нидерландия)
 Първи жълт картон: Ефраин Хуарес –  срещу 
 Първи червен картони: Николас Лодейро –  срещу 
 Най-бързо даден жълт картон от началото на мача: 1:20 минути – Умберто Суасо –  срещу 
 Най-бързо даден жълт картон след влизане като резерва: 1 минута – Абделкадер Гезал –  срещу 
 Най-късно даден жълт картон без продължения: 90+5 минути – Хасан Йебда –  срещу  и Марк ван Бомел –  срещу 
 Най-бързо изгонване от началото на мача: 24 минути – Хари Кюъл –  срещу 
 Най-бързо изгонване след влизане като резерва: 15 минути – Абделкадер Гезал –  срещу 
 Най-късно изгонване без продължения: 90+3 минути – Антар Яхия –  срещу 
 Най-късно изгонване с продължения: 120+1 минути – Луис Суарес –  срещу 
 Най-кратко време между два жълти картона дадени на един и същи играч: 3 минути – Кака –  срещу  (Кака получи жълт картон през 85-ата и отново през 88-ата, довеждайки до изгонването му.)
 Най-много жълти картони (отбор): 16 – 
 Най-много червени картони (отбор): 2 – , , , 
 Най-малко жълти картони (отбор): 2 – 
 Най-много жълти картиони (играч): 3 – Кака, Александър Люкович
 Най-много червени картони (играч): 1 – Абделкадер Гезал, Кака, Мирослав Клозе, Николас Лодейро, Александър Люкович, Тим Кейхил, Сани Кайта, Хари Кюъл, Итумеленг Куне, Валон Бехрами, Йоан Гуркюф, Антар Яхия, Марко Естрада, Рикардо Коста, Фелипе Мело, Луис Суарес
 Най-много жълти картони (мач): 9 – Чили - Швейцария
 Най-много червени картони (мач): 1 – 16 различни мача
 Най-малко жълти картони (мач): 0 – Корейска НДР - Кот д'Ивоар
 Най-много картони общо (мач): 9 жълти картони и 1 червен картон – Чили - Швейцария

Санкции

По съдия

По отбор

Индивудуално

Вижте също 
Списък с картони от Световното първенство по футбол 2010

Световно първенство по футбол 2010